Тонтон има више значења:
 Тонтон, град у Уједињеном Краљевству
 Тонтон (Масачусетс), град у америчкој савезној држави Масачусетс
 Тонтон (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота